Gelbblättriger Hautkopf steht für:

 Safranblättriger Hautkopf (Cortinarius croceus)
 Gelbblättriger Zimt-Hautkopf (Cortinarius cinnamomeoluteus)